Steinböck beziehungsweise Steinboeck ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Steinböck (um  1667–1750), österreichischer Steinmetz und Bildhauer von Eggenburg, Vater von Gabriel Steinböck
 Franz Joseph Steinböck (1732–1782), österreichischer Steinmetzmeister und Bildhauer
 Gabriel Steinböck (1705–1764), kaiserlicher Hof-Steinmetzmeister und Bildhauer, Vater von Stefan Gabriel Steinböck
 Herbert Steinböck (* 1958), österreichischer Kabarettist und Schauspieler
 Johann Steinböck (1894–1962), österreichischer Politiker und Landeshauptmann von Niederösterreich

 Rudolf Steinboeck (1908–1996), österreichischer Schauspieler und Regisseur Filmregisseur,
 Stefan Gabriel Steinböck (1737–1783), kaiserlicher Hof-Steinmetzmeister und Bildhauer
 Thomas Steinböck, bayerischer Bierbrauer, Gastronom und Politiker
 Veith Steinböck (1656–1713), Dombaumeister zu St. Stephan in Wien
 Veronika Steinböck (* 1964), österreichische Schauspielerin, Regisseurin, Kuratorin und Intendantin
 Wolfgang Steinböck (1650–1708), österreichischer Steinmetz und Bildhauer von Eggenburg

Siehe auch:
 Steinbock (Begriffsklärung)